Another World (gra komputerowa) – gra komputerowa
 Another World (singel) – singel duetu Sonique On Tomcraft
 Another World (książka) – książka, której autorem jest Pat Barker
 Another World (serial telewizyjny) – opera mydlana nadawana przez NBC od 1964 do 1999, w Polsce emitowana pod tytułem Inny świat
 Another World (album Stana Getza) – album nagrany przez Stana Getza w 1978
 Another World (album Briana Maya) – album solowy Briana Maya, wydany w 1998

Zobacz też 
 Different World
 Inny świat